

Дубно — місто, районний центр, Рівненська область, Дубенський район
 Дубно — село, Рівненська область, Сарненський район
 Дубно — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці

Дубно () — село, Сороцький район

Дубно — село в Підкарпатському воєводстві

Дубно — село, Ленінградська область, Волховський район

Дубно — село, Банськобистрицький край, округ Рімавска Собота

Див. також 
 Дубна